Marjana El Asmi is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Ze maakte haar debuut in seizoen 2, op 1 september 2008. Op 8 oktober 2010 verliet ze de serie.

Marjana El Asmi was een meisje uit de bovenbouw. Ze was moslima. Ze meldde aan Irmak (als voorzitster van de leerlingenraad) dat ze het gevoel had gepest te worden door een groepje jongens, omdat ze hoofddoekje draagt. Irmak wilde hier werk van gaan maken, maar bij nader inzien vond ze het niet iets voor de leerlingenraad. Ook omdat ze zelf moslima was zonder hoofddoekje te dragen, vond ze het een lastige kwestie. Daarom mocht ze Marjana ook niet zo. Omdat zij zich als een perfecte moslima gedroeg en Irmak minder streng was. Hierdoor werd Marjana wat geplaagd door Irmak, ze trok zich hier weinig van aan. Tijdens een debat wordt Marjana tante theemuts genoemd door Irmak. Iedereen vindt dit te ver gaan en Jolé neemt het voor Marjana op. Hierdoor ontstaat er een goede vriendschap. Samen kunnen ze het heel goed vinden, al moet Jolé wel wennen aan wat Marjana allemaal wel en niet mag als Moslima. Marjana besluit haar uit te nodigen voor de bruiloft van haar nicht. Hierdoor kan Jolé haar vaak beter begrijpen en worden ze echte BFF's.
Marjana krijgt niet veel later een geweldige nieuwtje, ze krijgt een broertje of zusje! Jarenlang is ze al enig kind geweest en dit is eigenlijk wat ze altijd al heeft gewild. Uiteindelijk wordt het een zusje, Latifa.

Na seizoen 3 verlaat haar beste vriendin het Spangalis. Ze vindt het echt vreselijk, omdat ze zoveel heeft gehad aan Jolé. In het nieuwe schooljaar gaat ze veel om met Avalanche, waardoor ze ook meer in contact komt met Stan. Op een dag zijn ze met z'n drieën en Latifa in het park. Marjana gaat schaken met een paar jongens terwijl Avalanche en Stan op Latifa passen. Als ze terugkomt heeft Stan Latifa haar eerste woordje geleerd: frikandel. In de moslimcultuur is dit niet bepaald gewenst en Marjana doet er alles aan om Latifa dit woordje af te leren.
Met Stan krijgt ze nu ook een betere klik. Die klik wordt beter en beter, ze wordt zelfs verliefd op hem. Als moslima kan ze zich dit absoluut niet veroorloven. Ze meldt bij haar mentor, Miss Madge, dat ze naar de dependance wil. Ze zegt dat het minder ver fietsen is en daarom weg wil. Maar Miss Madge heeft haar ogen niet in haar zak zitten en weet waarover het gaat. Ze begrijpt de keuze van Marjana en regelt dat ze kan worden overgeplaatst.

A